L'expression Oscars du cinéma 1940 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1940 et honorait des films sortis en 1939.

Pour les films sortis en 1940 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1941.